Jules Leroux peut désigner :

 Jules Leroux (1805-1883), un imprimeur et homme politique français, frère de Pierre Leroux ;
 Jules Leroux (1880-1915), un écrivain français.